O Centro de Sensoriamento Remoto é um centro de estudos auxiliado pela UFMG, mais precisamente pelo IGC dessa universidade.

Universidade Federal de Minas Gerais